Брэ́дшо, или Брэдшоу, Бра́дшо () — английская фамилия:
 Брэдшо, Джон — английский юрист и политический деятель.
 Брэдшо, Гарри (1873—1899) — английский футболист.
 Тини Брэдшоу (1907—1958) — американский джазовый и ритм-энд-блюзовый музыкант.
 Брэдшоу, Бен (род. 1960) — политик Великобритании.
 Брэдшоу, Питер — британский кинокритик, писатель, журналист.
 Брэдшо, Ричард — британский и канадский дирижёр, органист и музыкальный администратор.
 Брэдшо, Том — валлийский футболист, нападающий.
 Брэдшоу, Франклин — американский кёрлингист.

Составные фамилии 
 Брэдшоу-Уайт, Луиза (род. 1974) — английская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Кэрри Брэдшоу — главная героиня телесериала «Секс в большом городе».

Прозвища 
Джон «Брэдшоу» Лэйфилд (род. 1966) — американский рестлер.

Примечания